Ponikve je ime več naselij:

 Ponikve, občina Brežice
 Ponikve, občina Cerknica
 Ponikve, občina Dobrepolje
 Ponikve, občina Sežana
 Ponikve, občina Tolmin
 Ponikve, Bakar (Hrvaška)
 Ponikve, Ogulin (Hrvaška)
 Ponikve, Ston (Hrvaška)
 Ponikve, Čajniče (Bosna in Hercegovina)
 Ponikve, Velika Kladuša (Bosna in Hercegovina)
 Ponikve, Golubac (Srbija)

Glej tudi
 Ponikva
 Uvala Ponikve